Vaquette est un nom qui peut désigner deux personnes :

Jean-Baptiste Vaquette de Gribeauval, un officier et ingénieur français né le .
Tristan-Edern Vaquette, un artiste performer, musicien et auteur français, né en 1969.